

Куше () — село в гміні Гарасюкі Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства

Куше () — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор